Název Dial Records neslo více hudebních vydavatelství:

 Dial Records (1946) – americké hudební vydavatelství založené v roce 1946
 Dial Records (1964) – americké hudební vydavatelství založené v roce 1964
 Dial Records (1998) – americké hudební vydavatelství založené v roce 1998
 Dial Records (1999) – americké hudební vydavatelství založené v roce 1999